Евграф Александрович Анненков (1763—1798) — генерал-майор, герой войны против повстанцев Костюшко.

Биография 
Родился в 1763 году, сын помещика Корсунского уезда Киевской губернии отставного секунд-майора Александра Ивановича Анненкова.

В военную службу записан в 1766 году в Конную гвардию. 7 января 1778 года из вахмистров произведён в корнеты. В 1786 году получил чин ротмистра.

1 января 1793 года переведён полковником в Мариупольский легкоконный (с 1796 года — гусарский) полк. Во главе этого полка Анненков принимал участие в сражениях в Польше против повстанцев Костюшко. 26 октября 1794 года он был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 551 по кавалерскому списку Судравского и № 1066 по списку Григоровича — Степанова)

15 сентября 1797 года Анненков был произведён в генерал-майоры и назначен шефом Изюмского гусарского полка.

Скончался летом 1798 года, из списков исключён 10 августа 1798 года.

Его сестра Анна (1755—1826) была замужем за иркутским и лифляндским губернатором действительным статским советником Иваном Николаевичем Репьевым.

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. М., 2009. — С. 61. — ISBN 978-5-9524-4166-8
 Полный список шефов, полковых командиров и офицеров лейб-гвардии Конного полка с 1731 по 1886 год. — СПб., 1886. — С. 95
 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники войны против польских повстанцев 1794 года
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Евграф Александрович